A história da Suíça começa a 1 de agosto de 1291 quando os habitantes de Uri, Schwyz e Unterwalden se uniram numa aliança conhecida como Bundesbrief (Carta de Aliança) na luta armada contra os Habsburgos, soberanos da Áustria. Este território era habitado principalmente por paisanos, servos e, obviamente, pelos nobres. [(Waldstätte) ou em português(países florestais). O Waldstätte permaneceu durante vários séculos sob a proteção do Sacro Império Romano-Germânico, até que os Habsburgos subiram ao poder.

Em 1318 a casa dos Habsburgos assinou a paz com os Waldstätte após perder a batalha de Morgarten. Em 1332, quando Waldstätte receberam Lucerna como aliada, esta região tornava-se um pequeno povo que pouco mais se estendia às suas fronteiras de povo. No entanto, este seria um importante evento, na medida em que permitia a navegação no Lago dos Quatro Cantões que, neste momento, passou a pertencer à Confederação.

Três anos depois, o cantão de Zurique revoltar-se-ia contra o poder dos nobres, embora apenas em 1351 entrasse para a Confederação. Esta foi uma das adesões mais importantes, já que a cidade de Zurique dispunha já de uma população de 12000 habitantes que tornavam a cidade uma das mais importantes da região.

Em 1352, os Habsburgos declaravam guerra a Zurique, obrigando a Confederação a agir; como consequência, a Confederação iria ocupar os territórios de Glaris e Zug, que estavam ainda sob dominação dos Habsburgos. Durante a ocupação, os habitantes de Zug pediram ajuda aos imperadores, que menosprezaram a questão, respondendo que a conquista da cidade não representava um problema, já que o território seria rapidamente reconquistado, e que naquele momento não podiam atendê-los. Esta resposta iria conduzir à assinatura da aliança com a Confederação nesse mesmo ano. Note-se que os territórios de Glaris e Zug tiveram que ser restituídos aos Habsburgos, embora fossem mais tarde devolvidos à Confederação, Zug em 1365 e Glaris em 1388.

A região de Berna era uma grande potência militar. Além disso, possuía grandes extensões territoriais para lá da sua capital. Durante o século XIV, Berna tornou-se cobiçada por muitos, a tal ponto que os ducados da Basileia, Friburgo e Lausanne fizeram um complô para derrotar a fortaleza de Laupen. Mas Berna estava bem preparada e, além disso, contaria com a ajuda dos aliados; esta ajuda iria proporcionar a Berna uma entrada quase imediata na Confederação, em 1353. Assim, o que é a "Suíça"  dos dias de hoje, passaria a designar-se como Confederação dos Oito.

Realce-se que esta confederação não era muita unida. Por exemplo, Berna estava aliada com Waldstätten, mas não com Lucerna nem Zurique. O único território que mantinha alianças com todos os outros era justamente Waldstätten. Lucerna não era aliada nem de Berna nem de Glaris; este, por sua vez, não era aliada nem de Berna nem de Zug.

Ver também 
 Rütli
 Waldstätte
 Juramento do Rütli

História da Suíça
Movimentos de independência